Второй дивизион Чили 1961 () — 10-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Магальянес», вылетевший из Примеры, а также «Листер Россель».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1960
Спорт в Чили в 1961 году
Чили